El término Genevieve, puede referirse a:

Origen 
Atestiguado en latín medieval bajo la forma Genovefa, Geneviève proviene del proto-germánico Kenowefa. El primer elemento Ken- significa "género, raza" y el segundo, -wefa "mujer", cuya forma es más precisamente wīfą (proto-germánico wībą). El primer elemento Keno- se remonta al kunją germánico “género, raza”. Hay otras hipótesis, en particular la de un compuesto de proto-germánico ginu- "grande, espacioso" y waifō- "agitador".

Este antropónimo no debe confundirse con Ginebra, que es de origen celta.

El nombre Geneviève se utiliza en particular como nombre, apellido y topónimo. Su diminutivo familiar, Ginette, se usó a menudo en el siglo XX.

Santas 
 Geneviève de París (423-512), virgen y santa católica francesa, patrona de París.
 Geneviève de Loqueffret (siglo IX-siglo X), santa bretona que fundó el monasterio de Loqueffret.

Nombre 
 Geneviève Bujold (n. 1942), actriz canadiense;
 Genevieve Cortese, actriz estadounidense;
 Geneviève Fontanel (n. 1936), actriz francesa;
 Geneviève de Fontenay, ex presidenta del Comité Miss Francia;
 Geneviève Fraisse, historiadora francesa;
 Geneviève Gaillard (n. 1947), política francesa;
 Geneviève de Gaulle-Anthonioz (1920-2002), luchadora de la resistencia y deportada francesa;
 Geneviève Gosselin, bailarina francesa;
 Genevieve Nnaji, actriz y modelo nigeriana;
 Geneviève Page (n. 1927), actriz francesa;
 Geneviève Pezet (1913-2009), pintora, escultora y ceramista francesa;
 Geneviève Pigeon (n. 1978), atleta canadiense de esquí alpino;
 Marie-Geneviève Navarre, pintora francesa.

Literatura y cine 

 Genoveva de Brabante, heroína de leyenda medieval;
 Genoveva de Brabante (opereta), opereta de Jacques Offenbach;
 Geneviève (novela), novela de André Gide;
 Geneviève (obra de teatro), obra de teatro de Sacha Guitry;
 Geneviève (película de 1923), película francesa de Léon Poirier;
 Geneviève (película de 1953), película dirigida por Henry Cornelius.
 Geneviève (cortometraje), cortometraje dirigido por Michel Brault.

Véase también 

 Genoveva